HHH steht für:
 die Hash House Harriers, eine internationale Vereinigung nicht kompetitiver Lauf-, Sozial- und Trink-Clubs
 den Kampfnamen Triple H des US-amerikanischen Wrestlers Paul Levesque (* 1969)
 die Hot Hot Heat, eine US-amerikanische Band
 Hirn-Herz-Hand als Kürzel für Ganzheitlichkeit (Pädagogik) nach Johann Heinrich Pestalozzi
 das Hotter'N Hell Hundred, ein Radrennen in Wichita Falls, Texas
 den 38. Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika: Hubert H. Humphrey, Jr. (1911–1978)
 den deutschen anarcholiberalen Philosophen Hans-Hermann Hoppe
 den deutschen marxistischen Philosophen Hans Heinz Holz

Abkürzung